Alfonso Gómez puede referirse a:

 Alfonso Gómez (baloncestista) (n. 2000), baloncestista hispano-islandés.
 Alfonso Gómez (boxeador) (n. 1980), boxeador mexicano.
 Alfonso Gómez (pianista) (n. 1978), pianista español.
 Alfonso Gómez Gómez, político colombiano, alcalde de Bucaramanga.
 Alfonso Gómez Méndez (n. 1949), político y jurista colombiano.
 Alfonso Gómez Morentin (m. 1935), político y jurista mexicano.
 Alfonso Gómez Palacio, presidente de Telefónica Colombia.